Molekulska formula -{C10H10}- se može odnositi na:

 Basketen
 Bulvalen
 Dialin